Reber je ime več naselij v Sloveniji:

 Reber, občina Žužemberk
 Reber pri Škofljici, občina Škofljica
Drugo:
 Reber je vrh v Polhograjskem hribovju (621 mnv)
 ulično ime v Ljubljani (pot s Starega trga in po stopnicah na Grad; v 16. stoletju poimenovana tudi Steza norcev ali Norčevska steza oziroma Narm Steyg ali Narrnsteig)

Naselja v Sloveniji